Примера Дивизио 2019/2020 () — 25-й сезон чемпионата Андорры по футболу. Он начался 15 сентября 2019 года и закончился 23 июля 2020 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Лузитанс» и «Энкам». Их заменили «Атлетик Эскальдес» и «Каррой», занявшие соответственно 1-е и 2-е места во Втором дивизионе.

Клубы-участники

Регулярный сезон

Результаты матчей

Чемпионский раунд 

Результаты матчей

Раунд на вылет 

Результаты матчей

Плей-офф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 августа 2020

|}

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Андорры на soccerway 

Чемпионат Андорры по футболу
Андорра
Спорт в Андорре в 2019 году
2020 год в Андорре
Андорра